Kulla kyrka kan syfta på:

Kulla kyrka, Uppland – Enköpings kommun, Uppsala ärkestift
Kulla kyrka, Ulvsby – i Satakunda, Finland